Турнир BNP Paribas Masters 2011 года в мужском одиночном разряде проводится в 40-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, шесть из которых проходят по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Роджер Федерер — победитель соревнований.

Прошлогодний чемпион турнира — Робин Сёдерлинг — не защищал свой титул.

Посев 
Все посеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Новак Джокович (Четвертьфинал, снятие с турнира)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  'Роджер Федерер (Титул)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Финал)
  Марди Фиш (Третий раунд, снятие с турнира)
  Гаэль Монфис (Второй раунд)

<li>  Николас Альмагро (Второй раунд)
<li>  Жиль Симон (Второй раунд)
<li>  Янко Типсаревич (Третий раунд)
<li>  Хуан Мартин дель Потро (Снятие с турнира)
<li>  Энди Роддик (Третий раунд)
<li>  Александр Долгополов (Третий раунд)
<li>  Виктор Троицки (Третий раунд)
<li>  Ришар Гаске (Третий раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

BNP Paribas Masters 2011